Геласий (или Джеласий) е геоложки период обхващащ времето между 2,588 и 1,806 ± 0,005 млн. години. Той е част от плейстоцена, следва геоложкия период пиаченций (част от плиоцена) и е последван от калабрий. Кръстен е на сицилианския град Джела, разположен в южната част на острова. Периодът беше въведен в геоложката скала (в плиоцен епохата) през 1998 г. През 2009 г. джеласий е преместен от плиоцена в плейстоцена.

Източници 

Геохронологична скала